Рок () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Валанс-сюр-Баиз. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32351.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 580 км к югу от Парижа, в 100 км западнее Тулузы, в 33 км к северо-западу от Оша.

На западе коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 113 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 68 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 44 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 64,7 %, в 1999 году было 76,8 %). Из 44 активных жителей работали 41 человек (18 мужчин и 23 женщины), безработных было 3 (3 мужчин и 0 женщин). Среди 24 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 2 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер